Шефер — фамилия немецкого или еврейского происхождения. Немецкая фамилия — 11-я в Списке наиболее распространенных немецких фамилий.

Этимология 
 От немецкого  — «пастух», «овчар» (от средневерхненемецкого schæfære), либо от  — «управляющий», «эконом» (от глагола ).
 Еврейская фамилия может происходить так же, как и немецкая, от  — «овчар», а также может быть формой фамилии Шапиро или происходить от нотарикона Шауль Пинхас Рабинович ().

Фамилия 
 
 Шефер, Андрей Викторович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Шефер, Арнольд (1819—1883) — немецкий историк и педагог.
 Шефер, Винфрид (род. 1950) — немецкий футболист, игравший на позиции полузащитника, тренер.
 Шефер, Генрих (1794—1869) — немецкий историк.
 
 Шефер, Густав (род. 1988) — барабанщик Tokio Hotel.
 Шефер, Джек Уорнер (1907—1991) — американский журналист, писатель, автор вестернов.
 Шефер, Джон Адольф (1863—1918) — американский ботаник и фармацевт.
 Шефер, Дирк (1873—1931) — нидерландский пианист и композитор.
  (1845—1929) — немецкий историк.
 Шефер, Дорон (род. 1972) — израильский баскетболист.
 Шефер, Зденек (1906—1974) — чешский миколог.
 Шефер, Зеэв (1905—1964) — израильский политический деятель.
 Шефер, Иван Александрович (род. 1983) — российский фигурист.
 Шефер, Иоганн Генрих (1868—1957) — немецкий египтолог.
 Шефер, Карл (1909—1976) — австрийский фигурист.
 Шефер, Карл Антон (1890—1974) — немецкий финансист и политик.
 Шефер, Карл Вильгельм (1807—1869) — немецкий историк.
 Шефер, Карло (1964—2015) — немецкий писатель и педагог.
 Шефер, Кармен (род. 1981) — швейцарская кёрлингистка.
  (1878—1968) — немецкий физик.
 Шефер, Конрад (1911—?) — немецкий врач.
 Шефер, Кристина (род. 1965) — немецкая оперная певица.
 Шефер, Леопольд (1784—1862) — немецкий поэт, беллетрист и композитор.
 Шефер, Леопольд Анатольевич (род. 1939) — советский инженер.
 Шефер, Майрон (1908—1965) — канадский композитор.
 Шефер, Манфред (род. 1943) — австралийский футболист и тренер.
 Шефер, Марсель (род. 1984) — немецкий футболист.
 Шефер, Матернус (1752—1810) — чешский духовный писатель, священник.
 Шефер, Михаэль (род. 1956) — немецкий пианист и педагог.
 Шефер, Нимрод (род. 1961) — израильский военный деятель, генерал-майор.
 Шефер, Нинель Андреевна (1925—2012) — советская и российская актриса.
 Шефер, Нолан (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Шефер, Освальд (1908—1991) — немецкий юрист, офицер СС, начальник гестапо в Мюнхене.
 Шефер, Пауль (1921—2010) — основатель колонии Дигнидад в Чили.
 Шефер, Питер (род. 1977) — канадский хоккеист.
 Шефер, Рафаэль (род. 1979) — немецкий футболист.
 Шефер, Семён Семёнович (род. 1965) — депутат парламента Республики Алтай.
 Шефер, Томас (род. 1967) — немецкий музыковед.
 Шефер, Удо (1926—2019) — немецкий юрист, религиовед и теолог.
 Шефер, Фердинанд (1861—1953) — немецкий и американский дирижёр и скрипач.
 Шефер, Фриц (1912—1973) — немецкий борец греко-римского и вольного стилей.
 Шефер, Ханс (1927—2017) — немецкий футболист.
 Шефер, Хансъюрген (1930—1999) — немецкий музыкальный критик.
 Шефер, Хантер (род. 1998) — американская модель, актриса, художница и активистка движения за права ЛГБТ.
 Шефер, Херм (1918—1980) — американский баскетболист и тренер.
 Шефер, Шарль Анри Огюст (1820—1898) — французский востоковед, филолог и историк, переводчик, педагог.
 Шефер, Эдвард Хетцель (1913—1991) — американский китаевед.
 Шефер, Эмануэль (1900—1970) — немецкий юрист, офицер СС, командир полиции безопасности и СД в Сербии.
 Шефер, Энн (1870—1957) — американская актриса.
 Шефер, Эрнст (1910—1992) — немецкий зоолог, орнитолог, тибетолог, штурмбаннфюрер СС, руководящий сотрудник Аненербе.
 Шефер, Юрий Иванович (1922—2013) — советский и белорусский актёр.
 Шефер, Ян (род. 1974) — немецкий гребец-байдарочник.
 Шефер (Рабинович, Саул Пинехас) (1845—1910) — еврейский общественный деятель, публицист и историк.

Населённые пункты 
 Шефер — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Шефер — прежнее название села Липовка, Саратовская область

См. также 
 Шейфер
 Шеффер

Примечания